Лиепайская епархия (лютеранская) — епархия Евангелическо-лютеранской церкви Латвии. Центр епархии находится в городе Лиепая.


История 
Решение о создании епархии принято на 22 Синоде церкви в июне 2006 года. Епархия распространяет свою юрисдикцию на территорию Курземе. Кафедральным собором избран храм Святой Троицы в Лиепае.

Территория епархии подразделена на шесть пробств.

Епископы 
 Бруверис, Павилс — с 4 декабря 2007 года по 2016.
 Йонссон, Ханс — с 6 августа 2016 года по настоящее время.

Примечания 

Лютеранство в Латвии
Лютеранские епархии